Alsea (Oregon), dorp in Benton County in Oregon.
 Alsea (rivier), rivier in Oregon, Verenigde Staten.
 Alsea (taal), indiaanse taal in Oregon.
 Alsea (volk), inheems Indianenvolk in Oregon.